Américo Montagnini (São João da Boa Vista (SP), 1 de maio de 1897 - São Paulo, 29 de novembro de 1966) foi um professor e espírita brasileiro.

Biografia 
Foi presidente da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, instituição que prestou inestimáveis serviços ao espiritismo, numa época em que este era mal compreendido no pais, e olhado por muitos com reservas. Essa associação teve a sua sede na rua Barão de Paranapiacaba nº 7, na cidade de São Paulo, tendo passado por ela personalidades importantes como Augusto Militão Pacheco e Pedro Lameira de Andrade.

Integrando o quadro diretivo da Associação, foi um dos que mais propugnaram para que tanto esta, quanto a Sociedade Metapsíquica de São Paulo se extinguissem, fundindo-se numa nova instituição, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, com um programa de ação muito mais vasto e arrojado.

Desta forma, a 12 de julho de 1936, com a fundação da Federação, Montagnini passou a lhe dar todo o concurso possível. Diante da renúncia, em 10 de dezembro de 1939, do então presidente da instituição, João Batista Pereira, Montagnini assumiu a presidência da federação, cargo que exerceu até a data do seu falecimento.

Médium de apreciáveis recursos foi companheiro de Augusto Militão Pacheco nas tarefas de esclarecimento doutrinário.

Bibliografia 
 GODOY, Paulo Alves; LUCENA, Antônio. Personagens do Espiritismo (2ª ed.). São Paulo: Edições FEESP, 1990.

Espíritas do Brasil